Гулевичи

Топоним 
 Гулевичи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Гулевичи — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Гулевичи — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Гулевичи — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Гулевичи — село в Александрийском районе Кировоградской области.

Дворянский род 
 Гулевичи — дворянский род.

См. также 
 Гулевич